Kawamura kan som auktorsförkortning betyda:

 Shunichi Kawamura
 Toshijiro Kawamura
 Yoshiaki Kawamura

Robotskapade auktorsförkortningar